Cacá, właśc. Lucas de Deus Santos (ur. 9 października 1982 w Belo Horizonte) – brazylijski piłkarz występujący w duńskim klubie Odense Boldklub. Brat Leandro oraz Dedê.

Kariera 
Zaczynał swoją karierę w brazylijskim klubie São Paulo FC skąd trafił do Atlético Mineiro. Po dwóch sezonach spędzonych w tym klubie trafił do niemieckiego zespołu MSV Duisburg, gdzie spędził kolejny sezon na zapleczu Bundesligi. Po zakończeniu sezonu powrócił do Atlético Mineiro, skąd w 2005 roku trafił do drugoligowego zespołu Clube de Regatas. W 2005 roku trafił do Aalborg BK, a cztery lata później do Odense Boldklub.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze São Paulo FC
Piłkarze Atlético Mineiro
Piłkarze Sport Club do Recife
Piłkarze MSV Duisburg
Piłkarze Clube de Regatas Brasil
Piłkarze Aalborgu BK
Piłkarze Odense Boldklub
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Belo Horizonte